Petter Eliassen (ur. 1 grudnia 1985 r.) – norweski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców. Dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Petter Eliassen pojawił się 20 grudnia 2003 roku w zawodach FIS Race w Lillehammer, gdzie zajął 22. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie był siedemnasty w łączonym na 20 km. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku był dziewiąty w biegu na 15 km stylem dowolnym oraz dwunasty w biegu łączonym na 30 km. Największy sukces w tej kategorii wiekowej osiągnął jednak na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku, gdzie zdobył brązowy medal w biegu na 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2009 roku w Trondheim, zajmując 21. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajął ostatecznie 150. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2012/2013, który ukończył na 35. pozycji. W 2013 roku brał udział w biegu na 50 km techniką klasyczną podczas mistrzostwach świata w Val di Fiemme, kończąc rywalizację na czternastej pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 150.
 sezon 2009/2010: 102.
 sezon 2010/2011: 113. 
 sezon 2011/2012: 57.
 sezon 2012/2013: 35

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Eliassen nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016: 15.
 sezon 2017: 40.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 1.
 sezon 2015/2016: 1.
 sezon 2016/2017: 2.
 sezon 2017/2018: -
 sezon 2018/2019: 2.
 sezon 2019/2020: 4.
 sezon 2021: 10.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985